Chari, een rivier in Centraal-Afrika.
Shari (Abashiri), een gemeente in de Japanse subprefectuur Abashiri.